Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1946 war ein Tenniswettbewerb in Ottawa.

Setzliste 
Es wurden zwei getrennte Setzlisten für die kanadischen und die ausländischen (US-amerikanischen) Spieler erstellt.

Kanadier

US-Amerikaner

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 Ottawa Jounal und The Montreal Gazette, Ausgaben vom 23–29. Juli 1946

Tennisturnier in Ottawa
Tennisturnier 1946